Grunmach ist der Name von:

 Leo Grunmach (1851–1923), deutscher Physiker
 Ulrich Grunmach (1891–1966), deutscher Musikwissenschaftler und Kirchenmusiker